Районная — железнодорожная станция (населённый пункт) в Баганском районе Новосибирской области. Входит в состав Андреевского сельсовета.

География 
Площадь населённого пункта — 16 гектаров

Население

Инфраструктура 
В населённом пункте, по данным на 2023 год, не функционирует ни одно учреждение здравоохранения или образования.

Примечания 

Населённые пункты Баганского района